Тьма египетская:

 Тьма египетская — в Библии темнота, составлявшая одну из египетских казней и бывшая осязаемой ().

Беллетристика
 «Тьма египетская» — рассказ Михаила Афанасьевича Булгакова из цикла «Записки юного врача».
 «Тьма египетская» — первая часть трилогии Всеволода Владимировича Крестовского «Жид идёт».

См. также 
 Тьма

Примечания